Storbörtingtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storbörtingtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (7,94 ha)
Storbörtingtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (6,03 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn